Бернар () је француско име и може да се односи на:

 Бернар Акама, холандски сликар
 Бернар Ино, француски бициклиста
 Бернар Клерфе, белгијски политичар
 Бернар Кушнер, француски политичар
 Бернар Лоржу, француски сликар
 Бернар ле Бовије де Фонтенел, француски књижевник
 Бернар од Италије, краљ Италије
 Бернар (Вандеја), насељено место у Француској, у департману Вандеја